Robert Kardashian (1944-2003), een Amerikaans advocaat en zakenman

of diens kinderen, de societyvrouwen
 Khloé Kardashian (1984)
 Kim Kardashian (1980)
 Kourtney Kardashian (1979)

Zie ook 
Keeping Up with the Kardashians